Barbour é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Barbour (Alabama)
 Condado de Barbour (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos